U20-världsmästerskapet i fotboll för damer 2010 hölls i Tyskland mellan den 13 juli och 1 augusti. Detta var femte gången Fifa anordnade U20-VM i fotboll för damer. Turneringen bestod av 16 lag. Vinnare blev Tyskland, som därmed tog sin andra titel.

Kvalificerade landslag

Arenor

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Slutställning

Källor 
 Officiell hemsida
 Turneringsregler

Referenser

2010 i Tyskland
Internationella sportevenemang i Tyskland
Fotbollsåret 2010
2010
Sport i Augsburg
Sport i Dresden
Sportevenemang i Sachsen
Sportevenemang i Nordrhein-Westfalen
Sport i Bochum